Ли́лли () — деревня в волости Мульги  уезда Вильяндимаа, Эстония. До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Каркси.

География 
Лилли — самая южная деревня волости Мульги; расположена на территории природного парка Теринги (площадь парка 317,3 гектара). Расстояние до уездного центра — города Вильянди — 37 километров, до волостного центра — города Абья-Палуоя — 18 километров. Высота над уровнем моря — 96 метров.

Окрестности Лилли — это живописное сочетание холмистой долины, больших лесов и болотистых ландшафтов. К востоку от Лилли находится природный вал Сууга-Путнику (длина 4—5 км, ширина 1–1,5 км, абсолютная высота 122,5 м). К югу, на границе с Латвией, расположена возвышенность Аннемяги.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в Лилли насчитывалось 116 жителей, из них 113 (97,4 %) — эстонцы.

По данным переписи населения 2021 года, в деревне проживали 93 человека из них 92 (98,9 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Лилли:

История 
Находившаяся на землях нынешней Лилли деревня Перакюла была впервые упомянута в 1683 году (Peraküla, позже также Polli-Peraküla).

Деревня располагалась на пересечении дорог Рухья–Каркси–Вильянди, и поэтому в 13-ом столетии стала ареной военных действий крестоносцев под знаменем распространения христианства. И даже когда огнём и мечом новая религия утвердилась на этой земле, поклонение древним богам тайно продолжалось. Одно из древних мест жертвоприношений со священной дубравой и часовней находилось на возвышенности Аннемяги. Пожертвования совершались там даже в 18-ом столетии. Древнее кладбище и место жертвоприношений «Аннемяги» внесено в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

На этих землях, в старинной деревне Мыйзавалла в 1681–1689 годах жил шведский капрал А. Й. Лиллье (A. J. Lillje), от фамилии которого получил название хутор, на основе которого в период 1724–1731 годов была создана побочная мыза Оттенхоф (Лилли), принадлежавшая рыцарской мызе Полленхоф (, Полли, на военно-топографических картах Российской империи, в состав которой входила Лифляндская губерния, обозначена как мз. Полленхофъ). Местоположение этой мызы изменилось в 1751–1758 годах, но название осталось прежним (, ).

В годы Первой Эстонской Республики на мызе Лилли находилась канцелярия лесничества Полли, в советское время — контора отделения Пёэгле совхоза «Кыргемяэ».

Официально деревня Лилли была основана в 1977 году, до этого часть её домохозяйств относилась к Перакюла, а другая — к деревне Тоосикюла (в 1977 году была объединена с деревней Эрикюла (Äriküla)).

Инфраструктура 
В Лилли есть сельский дом, в котором работает Народный дом и библиотека. Единственная асфальтированная дорога от деревни идёт к городу Каркси-Нуйа.

В деревне работает Центр природы Лилли. На эстонско-латвийской границе, на хуторе Нава, проводятся культурные фестивали Мульги (представления, концерты и стихотворные конкурсы).

Достопримечательности 
 Ледниковый валун Вирапуу. Длина камня 8 метров, ширина 4,2 метра, высота 2,3 метра, охват 20,5 метра. Под охраной государства с 1937 года.
 Озеро Алатси (площадь водной поверхности 5,1 гектара).
 Охраняемое место обитания чёрного аиста Аллику (площадь 74,4 гектара).
 Долина ручья Лилли (длина ручья 7 км, площадь бассейна 33,3 км2). Ручей впадает в озеро Рухиярв.
 Учебная тропа на болоте Теринги (площадь болота 2,6 км2). На тропе установлено много щитов с информацией о растительном и животном мире окрестностей.
 Памятник в честь 20-летия «Балтийской цепи». Объект культурного наследия.

Галерея

Ссылки 
 Памятник Балтийскому пути в деревне Лилли
 Учебная тропа Теринги

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Вильяндимаа